

Monarcas 
Carlos Magno — Carlos I de França e da Germânia 
Carlos I, Conde de Anjou — Carlos I da Sicília e de Nápoles 
Carlos I da Hungria 
Carlos IV de França — Carlos I de Navarra 
Carlos IV do Sacro Império Romano-Germânico — Carlos I da Boémia 
Carlos VIII da Suécia — Carlos I da Noruega 
Carlos V do Sacro Império Romano-Germânico — Carlos I de Espanha 
Carlos I de Liechtenstein 
Carlos I de Inglaterra 
Carlos III de Espanha — Carlos I de Parma e Placência 
Carlos I de Portugal 
Carlos I de Württemberg 
Carlos I da Romênia 
Carlos I da Áustria 
Frederico Carlos de Hesse — eleito rei da Finlândia em 1918, cargo que não chegou a ocupar

Outros nobres 
Carlos I, Senhor de Mônaco 
Carlos I, Duque da Bretanha 
Carlos I Tocco — Conde Palatino de Cefalónia  e déspota do Epiro
Carlos, Duque de Orleães 
Carlos I, Duque de Bourbon 
Carlos I, Duque de Saboia 
Carlos I de Mântua — Príncipe de Arches; Duque de Mântua e de Monferrato 
Carlos I Cybo-Malaspina — Príncipe Soberano de Massa e Marquês de Carrara 
Carlos I de Aumale — Duque de Aumale 
Carlos I Luís, Eleitor Palatino —  Conde Palatino do Reno 
Carlos I, Conde de Hesse-Cassel 
Carlos I, Conde de Hesse-Philippsthal 
Carlos I, Duque de Brunsvique-Volfembutel 
Carlos Frederico, Grão-Duque de Baden 
Carlos II, Duque de Parma — Carlos I de Luca

Outros 
Carlos I de Bourbon (cardeal) 

Desambiguações de história
Desambiguações de antropônimos